

Топонім

Струя — село в Бургаській області, в складі общини Руєн.

Струя — селище в Шатурському районі Московської області.
 Струя — залізнична платформа в Московській області.
 Струя — присілок Гагарінського району Смоленської області.

Кораблі 
 «Струя» — пасажбот Балтійського флоту Російської імперії.
 «Струя» — тендер Чорноморського флоту Російської імперії.